Vilyujsk steht für:
 Wiljuisk, Stadt in der Republik Sacha (Jakutien), Russland
 (2890) Vilyujsk, Asteroid des Hauptgürtels